U.S. National Championships 1930 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1930 roku, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills. Mężczyźni rywalizowali w dniach 6–13 września, natomiast kobiety w dniach 18–23 sierpnia.

Była to pięćdziesiąta edycja turnieju męskiego i czterdziesta czwarta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

US Open według lat
1930 w tenisie ziemnym